Abelardo L. Rodríguez kan syfta på:
 Abelardo L. Rodríguez (1889–1967), en mexikansk politiker

Geografi

Mexiko 

 Abelardo L. Rodríguez, Chiapas, ort, Cintalapa, 
 Abelardo L. Rodríguez, Puebla, ort, Izúcar de Matamoros, 
 Abelardo L. Rodríguez, Morelos, ort, Ayala,